Le terme de Ha! Ha! peut désigner divers lieux :

Au Québec 
 Rivière Ha! Ha! (rivière Saguenay) dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, prend sa source du lac Ha! Ha! près de Ferland-et-Boilleau, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 Rivière Ha! Ha! (Gros-Mécatina), un affluent de la rivière Véco, dans Gros-Mécatina, Côte-Nord.
 Parc de la rivière Ha! Ha!, situé sur les rives de la Baie des Ha! Ha! (Saguenay–Lac-Saint-Jean), plus particulièrement aux embouchures de la rivière Ha! Ha! et de la rivière à Mars.
 Petit lac Ha! Ha!, situé au Saguenay–Lac-Saint-Jean, près du Mont du Four.

Baie des Ha! Ha!
La baie des Ha! Ha! (Saguenay–Lac-Saint-Jean) sur la rivière Saguenay au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
La baie des Ha! Ha! est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent dans la région de la Côte-Nord dans l'Est du Québec.
La baie du Ha! Ha! est une baie située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent dans la région du Bas-Saint-Laurent

 Lieux d'habitation
 Saint-Louis-du-Ha! Ha! est une municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté (MRC) du Témiscouata
 Baie-des-Ha! Ha! est un village situé près de la baie des Ha! Ha! en Basse-Côte-Nord dans la Côte-Nord au Québec 

Constructions
 La Pyramide des Ha! Ha! est un monument commémorant le déluge du Saguenay de 1996
 Le pont du Lac-Ha! Ha! enjambe la rivière Ha! Ha! (rivière Saguenay) depuis 1934. Il mesure 37 m de long et 3,66 de haut.

Sens proches 
 l'allée des Hâ-Hâ, dans le parc du château de Versailles